Fehér tigris a tigris fehér színváltozata
 A fehér tigris Lázár Ervin regénye
 Fehér Tigris (2012) orosz film Karen Sahnazarov rendezésében
 A Fehér Tigris (2021) indiai film Ramin Bahrani rendezésében